

Anno 
 741 o 741 a.C.

Codici 
 741 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Goodsell Observatory, a Northfield, nella Contea di Rice (Minnesota), degli USA

Matematica 
 741 – numero